Harman Mensenere, ook wel Harman van Menss, was een Nederlands politicus.

Mensenere wordt genoemd als burgemeester van Venlo in 1376, schepen van 1361 tot 1391 en richter van Venlo in 1377. Harman's broer Peter Mensenere was eveneens actief in het Venlose stadsbestuur.

Burgemeester van Venlo
Persoon in de Nederlanden in de 14e eeuw